Сэки, Исаак:
 Сэки, Исаак (велогонщик) (род. 1990) — ганский велогонщик.
 Сэки, Исаак (футболист) (род. 1994) — ганский футболист.